Hadamard ist der Familienname folgender Personen: 

 Auguste Hadamard (1823‐1886), französischer  Maler und Zeichner
 Jacques Hadamard (1865‐1963), französischer Mathematiker